IIP steht für:

 Idiopathische interstitielle Pneumonie
 Index of Industrial Production, siehe Produktionsindex
 Institut International de Philosophie
 International Ice Patrol
 Inventar zur Erfassung Interpersonaler Probleme, einem Selbstbeurteilungs-Fragebogen zur Erfassung zwischenmenschlicher Probleme
 Invisible IRC Project
 Input Intercept Point, siehe Intercept Point (Signalverarbeitung)
 Investors in People oder Investor in People
 Irish Independence Party, eine 1977 in Nordirland gegründete Partei

IIP